Osoby:
 Gottfried Hirz – austriacki polityk
 Mario Hirz – austriacki piłkarz

Zobacz też:
 Hirz-Maulsbach